

Geografia
 Idaux-Mendy – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, regione della Nuova Aquitania

Persone
 Alexandre Mendy (1983) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Alexandre Mendy (1994) – calciatore francese, di ruolo attaccante
 Anthony Mendy (1983) – giocatore di beach soccer francese, di ruolo difensore
 Arial Mendy (1994) – calciatore senegalese
 Arnaud Mendy (1990) – calciatore francese naturalizzato guineense, di ruolo centrocampista
 Batista Mendy (2000) – calciatore francese 
 Benjamin Mendy (1994) – calciatore francese di origini senegalesi, di ruolo difensore
 Bernard Mendy (1981) – ex calciatore francese, di ruolo terzino o centrocampista
 Edouard Mendy (1992) – calciatore francese naturalizzato senegalese, di ruolo portiere
 Emmanuel Mendy (1990) – calciatore senegalese naturalizzato guineense, di ruolo difensore
 Ferland Mendy (1995) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Formose Mendy (1989) – calciatore guineense, di ruolo centrocampista
 Formose Mendy (1993) – calciatore guineense con cittadinanza francese, di ruolo difensore
Formose Mendy (2001) – calciatore senegalese
 Frédéric Mendy (1981) – calciatore senegalese con passaporto francese, di ruolo centrocampista o ala
 Frédéric Mendy (1988) – calciatore francese, di ruolo attaccante
 Gabriel Mendy (1967) – vescovo cattolico gambiano
 Jackson Mendy (1987)  – calciatore senegalese, di ruolo difensore
 Jean-Philippe Mendy (1987) – calciatore francese, di ruolo attaccante
 Kevin Mendy (1992) – cestista francese
 Magali Mendy (1990) – cestista francese
 Matthew Mendy (1983) – ex calciatore gambiano
 Nampalys Mendy (1992) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Remond Mendy (1985) – calciatore senegalese, di ruolo attaccante
 Roger Mendy (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore senegalese, di ruolo difensore
 Victor Mendy (1981) – calciatore senegalese